Jméno a příjmení Milan Adámek má více nositelů:

 Milan Adámek (politik) (1927–2011) – slovenský politik Komunistické strany Slovenska, poslanec Národního shromáždění ČSR
 Milan Adámek (informatik) (* 1967) – český profesor a VŠ pedagog, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně